Mavromichalis steht für:
 Mavromichalis (Familie), griechische Maniotenfamilie

Mavromichalis ist der Familienname folgender Personen:
 Kyriakoulis Mavromichalis (1849/50–1916), griechischer Politiker und Ministerpräsident 
 Stylianos Mavromichalis (1899–1981), griechischer Politiker und Ministerpräsident 
 Periklis Pierrakos-Mavromichalis (1863–1938), griechischer Fechter, General und Politiker
 Petros "Petrobey" Mavromichalis (Freiheitskämpfer) (1765–1848), Freiheitskämpfer in der Griechischen Revolution von 1821
 Petros K. Mavromichalis (Politiker) (1887–1965), Abgeordneter, Minister und Sohn des Kiriakoulis
 Petros Mavromichalis (Diplomat) (* 1965), griechisch-belgischer EU-Diplomat

Siehe auch
 Chryssa Vardea Mavromichali (1933–2013), griechisch-amerikanische Künstlerin, siehe Chryssa